Godfried V van Anjou, graaf van Anjou, Maine en Tours (1129-1151) en hertog van Normandië (1144-1151)
 Godfried V van Joinville, heer van Joinville (1190-1204)
 Godfried V van Châteaudun, burggraaf van Châteaudun (1191-1218)